Wybrańcy bogów – powieść Rafała A. Ziemkiewicza;
 Wybrańcy bogów – powieść Leopolda Infelda;